87-й чемпионат Франции прошёл в По с 13 по 24 августа 2012 года.

Четыре шахматиста имели 7 очков после десятого тура. Ввиду трагической новости о кончине четырёх месячного ребёнка Кристиана Бауэра, одиннадцатый тур был отменён по предложению участников. Чемпионами Франции были объявлены первые четыре шахматиста.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com

Чемпионаты Франции по шахматам
2012 год в шахматах
Август 2012 года
Спорт во Франции в 2012 году